Диффа:

 Диффа — город и община на юго-востоке Нигера, на границе с Нигерией.
 Диффа — департамент в одноимённом регионе Нигера.
 Диффа — регион в Нигере.